Анімалізм — зображення тварин у живопису, різьбярстві, скульптурі.
 Анімалізм, Зоолатрія — сукупність обрядів і вірувань, пов'язаних з релігійним шануванням тварин.